Лінія C:

 Лінія C — лінія метрополітену Буенос-Айреса.
 Лінія C — лінія RER.
 Лінія C — лінія метрополітену Роттерадама.
 Лінія C — лінія метрополітену Праги.
 Лінія C — лінія метрополітену Рима.
 Лінія C — лінія метрополітену Ліона.